Cize (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Cize (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy